Okręty US Navy o nazwie USS „Ozette”

 Pierwszy USS „Ozette” (ID-3985) był okrętem transportowym. Zwodowany w roku 1918, nigdy nie wszedł do służby.
 Drugi USS „Ozette” (YTB-541) (później YTM-541) był holownikiem. Wcielony do służby w roku 1945, przekazany w inne ręce w 1974 roku.

Ozette